В приведённый ниже список вошли крупнейшие по размеру известные звёзды. В качестве единицы измерения радиуса звезды использован экваториальный радиус Солнца — 696 392 км.
<  Стивенсон 2-18 
Точный порядок звёзд в этом списке по ряду причин до конца не определён. К примеру, расстояния до большинства из приведённых звёзд в различной степени неточны, что влияет на определение размера звёзд, также некоторые крупные звёзды имеют протяжённые атмосферы и непрозрачные пылевые оболочки и диски, либо пульсируют.

Список и оговорки 
Этот список неполный.
 Существуют теоретические причины, указывающие на то, что никакие звезды в Млечном Пути не могут по размеру превышать примерно 2500 диаметров Солнца. Предел фактически зависит от металличности звезды.
 Большинство звёзд являются переменными, что означает, что они изменяют свою яркость, радиус, и эффективную температуру в течение периодов времени. Это делает их во много раз больше звёзд высшего ранга в этом списке.
 В обзоре Магеллановы Облака было каталогизировано множество красных звёзд-сверхгигантов, самым крупным из которых является WOH G64 (в этом списке), а наибольшая из этих звёзд, не включённых в список, составляет около 1200—1300 раз больше диаметра Солнца.
 В обзоре звёздного кластера Вестерланд 1 перечислены многие звезды с диаметром более 2000 раз больше нашего Солнца. Только один из них находится в этом списке.

Сроки проведения записей

См. также 
 Список самых ярких звёзд
 Список самых мощных звёзд
 Список ближайших звёзд
 Список звёзд по созвездиям
 Список наиболее массивных звёзд

Примечания

Ссылки 

 Lowell Observatory Astronomers Identify Largest Stars Known
  BBC News Three largest stars identified
 26 самых ярких звёзд
 Список 300 самых ярких звёзд

Списки звёзд